

Accezione comune
Gotta – patologia causata dall'aumento della produzione di acido urico
Artrite gottosa

Musica 
 Gotta – singolo dei Descendents del 1997

Persone
Andreina Sacco Gotta (1904-1988) – atleta poliedrica, ginnasta, cestista, dirigente sportiva e insegnante italiana
Salvator Gotta (1887-1980) – scrittore italiano